Příjmení Sázavský nosí více různých osobností:

 Jaroslav Vedral-Sázavský (1895–1944) – československý voják a generál
 Vít Sázavský (* 1958) – český hudebník, kytarista, violista a hudební aranžér
 Vlastimil Lada-Sázavský (1886–1956) – český sportovec, šermíř

Související články 

 Sázavský klášter